Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Божья пора – лучшая пора, BWV 106), также известна как Actus tragicus – духовная кантата Иоганна Себастьяна Баха, написанная в 1707 году в Мюльхаузене.

История создания кантаты

Части и структура 
Кантата состоит из 4 частей.

Перевод

Литература 
 Бах И. С. Тексты духовных произведений. 2-е изд. – Москва: Эксмо, 2014. - 592 с. ISBN 978-5-699-73475-7.
 Dürr А. Johann Sebastian Bach: Die Kantaten. — Kassel: Bärenreiter, 1999. ISBN 3-7618-1476-3.
 Neumann W. Handbuch der Kantaten J. S. Bachs. 1947. 5. Auflage 1984. ISBN 3-7651-0054-4.
 Schulze H.-J. Die Bach-Kantaten: Einführungen zu sämtlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs. Leipzig, Carus, Stuttgart: Evangelische Verlags-Anstalt,  2006.  (Edition Bach-Archiv Leipzig) ISBN 3-374-02390-8 (EVA), ISBN 3-89948-073-2 (Carus).
 Wolff C., Koopman T. Die Welt der Bach-Kantaten. Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler,  2006, ISBN 978-3-476-02127-4.

Примечания 

Кантаты Иоганна Себастьяна Баха